Bornemann est un patronyme porté notamment par : 

 Ernest Bornemann (1915-1995), écrivain de roman policier, scénariste, anthropologue, ethnomusicologue, musicien de jazz, critique de jazz, psychanalyste, sexologue et militant socialiste allemand ;
 Frank Bornemann, fondateur et leader du groupe de rock progressif allemand Eloy.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand